Apparecchio acustico – protesi medica usata per correggere la perdita di capacità uditiva
 Apparecchio ortodontico – protesi o dispositivo medico usato per allineare i denti
 Apparecchio elettrico – componente che per la sua natura costruttiva utilizza o comunque ha a che fare con la corrente elettrica, come forno elettrico, phon, lampadine, elettrodomestico, ecc.
 Apparecchio radio – apparecchio elettronico che permette di trasmettere e/o ricevere onde radio

Pagine correlate 
 Apparecchiatura

Altri progetti